Scarboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scarboro (Georgia)
 Scarboro (Illinois)
 Scarboro (Maryland)
 Scarboro (Tennessee)

siehe auch: Scarborough